

Nom de famille 

 Barthélemy de Palerme, archevêque de Palerme de 1191/92 à 1199.
 Hugues de Palerme, archevêque de Palerme.
 Gina Palerme, comédienne, danseuse et chanteuse de music-hall française.
 Olive de Palerme, sainte martyre italienne légendaire.

Astronomie 
 (10001) Palerme, astéroïde de la ceinture principale découvert en 1969 par l'astronome russe Lioudmila Tchernykh.
 Échelle de Palerme, échelle logarithmique utilisée pour évaluer le risque d'impact d'un objet géocroiseur.

Toponyme 
 Palerme, ville italienne et capitale de la région Sicile.

Littérature 
 Oublier Palerme, roman d'Edmonde Charles-Roux (1966)

Cinéma 
 Cent jours à Palerme, film franco-italien de Giuseppe Ferrara (1984).
 Oublier Palerme, film italien de Francesco Rosi (1990).
 Palerme, film italien d'Emma Dante (2013)
 Rendez-vous à Palerme, film de Wim Wenders (2008).

Homonymie